Grampo
Grampo de cabelo
Grampo (ferramenta)
Grampo telefônico
Grampo (Gringotes)
Grampo MTV

Desambiguação